La LAV Madrid-Toledo és una línia d'alta velocitat propietat d'Adif que uneix les ciutats de Madrid i Toledo. El tram entre Madrid i la Sagra és comú amb la LAV Madrid-Sevilla, té una longitud de 54 quilòmetres i el ramal exclusiu és de 21 quilòmetres.

Característiques 
La part nova de la línia fou dissenyada per admetre velocitats màximes de 270 km/h, que és també la velocitat màxima admesa pel tronc comú amb la LAV Madrid-Sevilla. Com la resta de LAV's espanyoles té un ample de via de 1.435 mm i està electrificada a 25 kV de corrent altern.

Línies d'alta velocitat d'Espanya